Пара Боб Брайан / Майк Брайан — победительница турнира.

Чемпионы прошлого года — Юрген Мельцер и Филипп Пецшнер — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале будущим чемпионам.

Посев 

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Первый раунд)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Полуфинал)
  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг (Первый раунд)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Финал)

<ol start="9">
  Эрик Буторак /  Жан-Жюльен Ройер ''(Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Марк Ноулз ''(Первый раунд)
  Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Третий раунд)
  Хуан Игнасио Чела /  Эдуардо Шванк ''(Третий раунд)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес ''(Второй раунд)
  Марсель Гранольерс /  Томми Робредо ''(Третий раунд)
  Марк Лопес /  Давид Марреро ''(Второй раунд)
  Даниэле Браччали /  Франтишек Чермак (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Петер Лучак /  Ллейтон Хьюитт (Первый раунд)
  Джейми Дельгадо /  Джонатан Маррей (Второй раунд)
  Даниэль Кокс /  Джеймс Уорд (Первый раунд)

<ol start="4">
  Джошуа Гудолл /  Крис Итон ''(Первый раунд)
  Колин Флеминг /  Росс Хатчинс (Четвертьфинал)

 Победители квалификационного отбора 

  Трет Конрад Хьюи /  Айзак ван дер Мерве (Первый раунд)
  Трэвис Реттенмайер /  Райан Харрисон (Первый раунд)
  Дэвид Райс /  Шон Торнли (Первый раунд)
  Кароль Бек /  Давид Шкох (Первый раунд)
  Алессандро Мотти /  Стефан Робер (LL, Первый раунд)

<li> Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана (LL, Первый раунд)
<li> Лукаш Лацко /  Лукаш Росол (LL, Первый раунд)
<li> Паоло Лоренци /  Флавио Чиполла (LL, Первый раунд)
<li> Дэвид Мартин /  Леош Фридль (LL, Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые